Ереру́йкская бази́лика () — армянский храм V века, один из древнейших памятников армянской архитектуры. Расположена вблизи села Анипемза Ширакской области Армении. В 8 км к западу, за армяно-турецкой границей находится одна из 12 столиц Армении — города Ани.

История 
Ереруйкская базилика является одной из самых ранних христианских сооружений Армении, она построена в V веке на месте языческого алтаря . Базилика предложена для включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Храм 3-нефный, из Анийского туфа, стоит на 6-ступенчатом стилобате, на углах с 4 выступающими приделами, соединёнными друг с другом галереями.

Галерея

Примечания

См. также 
 Армянская архитектура

Ссылки 
 Ереруйк — 3D модель
 Ererouk at Index of Armenian Art: Armenian Architecture by the Armenian Studies Program at the California State University, Fresno
 The World Heritage Newsletter, No. 11, June 1996 Published by The World Heritage Center, UNESCO, Retrieved on 2009-02-19.
 Photos of Yererouk at the Rensselaer Digital Collections
 

Церкви Армении
Храмы, построенные в V веке
V век в Армении
Ширакская область